Placostegus porosus är en ringmaskart som först beskrevs av Daudin 1800.  Placostegus porosus ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. p. erythrospila
 P. p. macrostigma

Källor 

Havsborstmaskar
porosus